

Film
Az igazság nyomában (Triage) – 2009-ben bemutatott amerikai filmdráma
Az igazság nyomában (The Cold Light of Day) – 2012-ben bemutatott amerikai–spanyol akciófilm
Az igazság nyomában (Angel of Mine) – 2019-ben bemutatott amerikai thriller

Televízió
Az igazság nyomában (Is It Real?) – 2005-ben indult amerikai ismeretterjesztő sorozat
Az igazság mélyen rejlik / Az igazság nyomában (Digging for the Truth) – 2005 és 2007 között futó ismeretterjesztő sorozat
Az igazság nyomában (Harry's Case) – amerikai bűnügyi tévéfilm